A 2004-es finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvennegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Haka csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Haka a 2004-es szezon bajnoka.
 A Haka részt vett a 2005–06-os UEFA-bajnokok ligájában.
 Az Allianssi és a MyPa részt vett a 2005–06-os UEFA-kupában.
 Az FC Jazz osztályozót játszott.
 A Hämeenlinna kiesett a másodosztályba (Ykkonen).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok